PG, Pg ou pg pode se referir a:

Matemática
PG (Progressão geométrica), uma sequência numérica.

Unidades de medida
Pg: petagrama, unidade de medida de massa SI correspondente a 1015 gramas.
pg: picograma, unidade de medida de massa SI, correspondente a  10-12 gramas.

Outros
PG, sigla para a cidade de Ponta Grossa, no Paraná.
.pg, código TLD de Papua-Nova Guiné.
pg, um programa Unix.
PG, músico brasileiro.
Parapsicologia ou  Psi-Gamma: faculdade de conhecimento paranormal que não depende dos sentidos, por isso escrita com as iniciais das palavras gregas psique (psi) e gnose (gama) 
Partido da Gente (PG), partido político português, já extinto
Desambiguação
PG (classificação), (Parental Guidance (Orientação Parental) faixa etária da Motion Picture Association of America
PG (point guard), posição de armador no basquete.